Il doppio dell'Austrian Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Luis Horna e Potito Starace erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro James Cerretani e Victor Hănescu.

James Cerretani e Victor Hănescu hanno battuto in finale 6–3, 7–5, Lucas Arnold Ker e Olivier Rochus.

Teste di serie

  Simon Aspelin  /  Julian Knowle (ritiro per infortunio di Knowle)
  Robert Lindstedt /  Jürgen Melzer (semifinali)

  Christopher Kas /  Alexander Peya (primo turno)
   Luis Horna /   Potito Starace (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2008
ATP Tour 2008